Arthur J. Ornitz (1916-1985), directeur de la photographie américain,
 Samuel Ornitz (1890-1957), scénariste et écrivain américain.

Patronyme anglais